У-Тант (), официально Белмонт () — маленький искусственный остров в акватории Ист-Ривер. Административно относится к боро Манхэттен (Нью-Йорк, США).

География, описание 
Остров имеет условно прямоугольную форму размером 70 на 20 метров (согласно Google Earth) или 61 на 30 метров (согласно The New York Times), его площадь составляет около 2000 м². Он находится в 370 метрах ниже по течению от острова Рузвельт, до правого берега около 330 метров (там находится Штаб-квартира ООН), до левого — около 430 метров (там расположен парк штата ). Управлением острова занимается городской департамент . На У-Танте есть небольшая колония ушастых бакланов, у берегов острова рыбаки ловят полосатого лаврака, хотя на сам остров доступ гражданам запрещён. По данным 1998 года на острове было девять гнёзд бакланов и два небольших веретенообразных деревца. В 2003 году было известно о двенадцати гнёздах бакланов.

На южной части У-Танта установлена стальная вышка Береговой охраны высотой 17 метров с крупной яркой табличкой «17» и буддистская стальная арка (на фото 2015 года разрушена).

История 
На месте острова прежде находился опасный для навигации выход гранитной породы, носящий название рифа Мановар ().

В 1890-х годах на этом месте образовался остров. Он был создан в результате отсыпки грунта, извлечённого при строительстве . Прямо под островом проходит линия метро Флашинг, строительство которой финансировал сначала . После его смерти и вплоть до окончания проекта в 1907 году его финансировал . После появления острову было присвоено официальное название Белмонт.

В 1977 году остров был отдан в пользование группе последователей неоиндуистского проповедника и общественного деятеля Шри Чинмоя, которые арендовали его у владельца — штата Нью-Йорк. Эти люди по мере возможности озеленили островок, стали использовать как место для медитации и дали ему новое неофициальное название У-Тант в честь бирманского дипломата и Генерального секретаря Организации Объединённых Наций У Тана, который был другом Шри Чинмоя. «На острове царит благоговейная тишина. Тишина — это сила. Тишина памяти У Тана будет нести его идеалы вперёд», — заявил один из этих последователей, пожелавший остаться неизвестным. С течением времени новое название стало более узнаваемым, чем официальное.

В 1999 году, в преддверии наступления 3-го тысячелетия, журнал  объявил конкурс на лучшую капсулу времени. Архитектурная фирма  предложила установить на острове У-Тант обелиск из девяти гранитных и металлических плит, скреплённых друг с другом металлической проволокой. Он был бы сконструирован таким образом, что постепенно бы разрушался (проволоку бы постепенно разъедала солёная вода), обнажив к концу XXX века стеклянное ядро — собственно капсулу с посланием к потомкам.

Летом , во время очередного , художник  с другом под покровом ночи проникли на остров и вывесили над ним шестиметровый красный флаг с изображением двух электрических угрей, объявив У-Тант суверенным государством. Возвращаясь на берег при свете дня, они были задержаны патрулём Береговой охраны, но аресту не подверглись.

См. также 
 
  (по площади)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Остров У-Тант на сайте myanmars.net
 

Необитаемые острова США
Искусственные острова
Острова Манхэттена
Ист-Ривер
Появились в 1890-е годы
Шри Чинмой
Семья Белмонт